Die Interwetten Austrian Open Kitzbühel 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 23. Mai 2009 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt, der genau wie die Interwetten Austrian Open Kitzbühel zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Im Finale siegte der Spanier Guillermo García López gegen den Franzosen Julien Benneteau in drei Sätzen mit 3:6, 7:61, 6:3. Für García López war dies der erste Erfolg auf der ATP World Tour. Im Doppel waren James Cerretani und Victor Hănescu die Titelverteidiger, sie schieden jedoch dieses Jahr mit anderen Partnern bereits in der ersten Runde aus. Im Finale siegte das brasilianische Duo André Sá und Marcelo Melo gegen das rumänische Duo Andrei Pavel und Horia Tecău mit 6:79, 6:2, [10:7].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Mai 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP World Tour 2009
2009